Ольга Ивановна Первеева (1925—1943) — советская разведчица-радистка, участница Великой Отечественной войны.

Биография 

Родилась в 1925 году в Ростове-на-Дону.

Когда началась Великая Отечественная война, Ольга была учащейся школы. Не став продолжать учёбу, ушла работать на швейную фабрику, затем записалась добровольцем на курсы радисток и была зачислена в разведывательную группу. Вместе с еще одной разведчицей по имени Клавдия, Ольга Первеева была сброшена самолётом на территории Украинской ССР у села Укромного Запорожской области. Оттуда связные доставили девушек в Запорожье в распоряжение партизанского отряда.

3 августа 1943 года Ольга Первеева получила сообщение о начале операции «Рельсовая война». Партизаны начали взрывать железнодорожные пути, а также поезда с живой силой и боевой техникой противника, разрушать мосты. Тем самым надолго парализовав железнодорожное сообщение. 

Когда в городе начались обыски и аресты, девушек-разведчиц выдал предатель, оказавшийся в рядах подпольщиков; они были схвачены 8 сентября 1943 года. Разведчиц пытали в гестапо, но не добившись никаких сведений, расстреляли. Спустя короткое время город Запорожье был освобождён советскими войсками.

Долго фамилия Оли Первеевой значилась в списках пропавших без вести. Донской писатель и краевед B. C. Моложавенко скрупулёзно собирал свидетельства и документы о её короткой жизни.

В честь Ольги Первеевой в 1966 году названа одна из улиц в Ростове-на-Дону; где ей установлена информационная табличка.

Примечания

Ссылки 
 ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ, В ЧЕСТЬ КОТОРЫХ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 ОЛЬГА ПЕРВЕЕВА, РАЗВЕДЧИЦА-РАДИСТКА 
  РОСТОВ_НА_ДОНУ в годы Великоой Отечественной войны 

Женщины в Великой Отечественной войне
Разведчики Великой Отечественной войны